Als Schleusenbrücke werden allgemein Brücken über oder nahe an Schleusen bezeichnet. Es gibt sie u. a. in folgenden Städten:
 in Hamburg, über das Alsterfleet, siehe Schleusenbrücke (Hamburg)
 in Berlin, über den linken Seitenarm der Spree, siehe Schleusenbrücke (Berlin)

In Frankreich ist eine Schleusenbrücke (pont-écluse) ein militärisches Verteidigungsbauwerk, siehe Schleusenbrücke (Frankreich)